Stazione meteorologica di Firenze Città – stazione meteorologica di Firenze
Stazione meteorologica di Firenze Monastero degli Angeli – stazione meteorologica presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli (Firenze)
Stazione meteorologica di Firenze Museo La Specola – stazione meteorologica del Museo La Specola
Stazione meteorologica di Firenze Peretola – stazione meteorologica di Peretola
Stazione meteorologica di Firenze Ximeniano – stazione meteorologica dell'Osservatorio Ximeniano